Анто́ний Кали́на (; 23 мая 1846, Крэмпа — 3 мая 1906, Львов) — польский славист, этнограф.

Биография 
Получив специальное образование в Бреславле и Берлине, он путешествовал по славянским землям и в 1877 году занял кафедру славянской филологии в Львовском университете. В 1893—1894 годах — декан философского факультета, а в 1904 году — ректор Львовского университета.

Его сочинения особенно важны богатством собранного в них материала; из них более интересны: «Rozbiór krytyczny pieśni Bogarodzica» (1880), «La langue des tziganes slovaques» (1882), «Historia języka polskiego» (1883), «Historia języka bułgarskiego» и многие другие.

Умер 3 мая 1906 года во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище.

Примечания

Ссылки 

Лингвисты Польши
Слависты Польши
Этнографы Польши
Ректоры Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище
Члены Польской академии знаний
Преподаватели Львовского университета